A 2019-es Australian Open női egyéni tornájának selejtezőjében a vilgranglistán elfoglalt helyük alapján 96 játékos vehetett részt a 3 fordulós kvalifikációban a főtábla első fordulójába jutást jelentő 12 helyért.

A magyar játékosok közül a világranglistán elfoglalt helye alapján a selejtezőben Stollár Fanny 15. kiemeltként indult, de a második fordulóban kiesett.

Kiemeltek
Zárójelben: hányadik körben esett ki. A kvalifikációból a főtáblára feljutottak nevei vastagítva.

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

N1S